

Patronyme 

 Alexander Staveley Hill (1825-1905), homme politique britannique ;
 Amanda Staveley (née en 1973), femme d'affaires britannique ;
 Edward Black Staveley (1877-1969), architecte québécois.

Toponymes 

 Staveley, ancienne ville minière dans le nord-est du Derbyshire, au Royaume-Uni.

Autres 
 Staveley Coal and Iron Company : ancienne entreprise sidérurgique, minière et chimique dans le Derbyshire.